Il nome Waterberg può riferirsi a diverse cose:

 L'altopiano Waterberg, in Namibia; è incluso nel Parco nazionale dell'altopiano Waterberg e nel 1904 vi si tenne la celebre battaglia di Waterberg
 Il distretto di Waterberg, nella provincia di Limpopo, in Sudafrica 
 I monti Waterberg, nel distretto omonimo del Sudafrica
 La riserva della biosfera del Waterberg, nel distretto omonimo del Sudafrica